

Toponyme 

 Mambo, un village du Burkina Faso ;
 Mambo, un village du Botswana.

Patronyme 

 Simon Binezero Mambo (1996-), médecin congolais ;
 Yan Mambo (1980-), réalisateur, producteur et chroniqueur TV congolais.

Pseudonyme 

 Mambo (1969-), un artiste franco-hongrois.

Titre 

 Mambo, un film de Robert Rossen sorti en 1954 ;
 Mambo, un livre de bande dessinée paru aux éditions L'Association.

Autres 
Mambo peut aussi désigner :
 Mambo, un genre musical cubain et style de danse ;
 Mambo, une prêtresse de la religion vaudou ;
 Mambo, un système de gestion de contenu.